Cool Steps é o segundo album do dj paulistano, Patife.As gravadoras são Sambaloco Records e Trama

As faixas incluem:

01. "Touch Of Freedom" - Cleveland Watkiss e Source (DJ Patife e Cosmonautics Remix)
02. "A Go Go" - Truby Trio
03. "Revisited" - Bad Company
04. "Só Tinha De Ser Com Voce" Esom, DJ Marky, DJ Patife e Fernanda Porto (Cosmonautics Remix)
05. "Future's Call" - MC Conrad (Makoto Remix)
06. "The Way I Feel" - John B
07. "Just A Groove" - Special Touch
08. "Pure Funk (From Us To You) - Solid State
09. "Grooves, Ritmos, Sons e Vinhetas" - Jairzinho Oliveira e DJ Patife
10. "Esfera" - Technozoide e Rosy Aragão (Cosmonautics Remix)
11. "Wishing Well" - London Elektricity (Danny Byrd Remix)
12. "Jam Session" - DJ Patife e Joao Parahyba
13. "Supergrass" - Carlito e Addiction
14. "81 Is The Number" - Cosmonautics, DJ Patife, Georgia Brown e Salazar

BONUS TRACK

15. "Sambassim" - Fernanda Porto (DJ Patife Remix)